Dorpspartij Ermelo'' (DE''') is een lokale politieke partij in de Nederlandse gemeente Ermelo. Mede door reststemmen kwam de partij in 2006 met een restzetel in de gemeenteraad (596 stemmen). Fractieleider is Wouter Vogelsang. Hij werd in 2010 herkozen.

De partij werd opgericht door twee oud-leden van Gemeentebelang, een andere lokale partij in Ermelo. Het programma is een mengeling van gedachtegoed van Gemeentebelang, VVD, Progressief Ermelo en het CDA. 

politiek in Ermelo
Ermelo Dorpspartij